Höppli ist der Name folgender Personen:

 Johann Jacob Höppli (1822–1876), Schweizer Bildhauer und Keramikproduzent
 Otto Höppli (1880–1957), Schweizer Politiker und Pionier der Genossenschaftsbewegung

Siehe auch:
 Ulrico Hoepli, eigentlich Johann Ulrich Höpli (1847–1935), Schweizer Buchhändler und Verleger
 Gottlieb F. Höpli (* 1943), Schweizer Journalist und Chefredaktor